Frejus kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Fréjus, kommun, Département du Var,

Italien 

 Pointe de Fréjus, bergstopp, Piemonte, Provincia di Torino,

Se även 
 Fréjustunneln

Robotskapade Italienförgreningar